Сребырна — природный заповедник в Болгарии, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
 Сребырна — село в Болгарии, в Силистренской области.